Verteuil peut faire référence à :
 Joseph Donzé, dit l'abbé de Verteuil puis Dozé-Verteuil (1736-1818), auteur et traducteur, ecclésiaste français, puis juge au Tribunal révolutionnaire ;
 Verteuil-sur-Charente, commune française située dans le département de la Charente où se trouve le château de Verteuil.
 Verteuil-d'Agenais, commune française située dans le département de Lot-et-Garonne. S'y trouve également un château appelé Château de Verteuil.
 Éric Verteuil, pseudonyme collectif d'un auteur de roman policier et de roman d'horreur